Петнаеста сезона Светског купа у алпском скијању је почела 3. децембра 1980. у Вал д'Изеру у Француској а завршена је 28. марта 1981. у Лаксу у Швајцарској. Победници у укупном поретку су били Фил Мер из САД и Мари-Терез Надиг из Швајцарске.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 36 трка.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Комбинација

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 33 трке.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Комбинација

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1980.
Алпско скијање у 1981.